Manuel Fernández Castrillón (178?–1836) – meksykański generał
 Manuel Fernández Fernández pseud. Pahiño (1923–2012) – hiszpański piłkarz
 Manuel Fernández (ur. 1983) – argentyński trener piłkarski

 Manuel Fernández – argentyński wioślarz